Salzburg (stad), een stad in Oostenrijk
Salzburg (deelstaat), een deelstaat van Oostenrijk
Salzburg (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Château-Salins (Duits: Salzburg), een gemeente in het Franse departement Moselle
Arrondissement Château-Salins, een arrondissement van het Franse departement Moselle
Prinsaartsbisdom Salzburg (1328-1802)
Keurvorstendom Salzburg (1802-1805)
Hertogdom Salzburg
Aartsbisdom Salzburg